Котузов () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 455 человек (сейчас больше). Занимает площадь 2,917 км². Почтовый индекс — 48141. Телефонный код — 3551.

Известные уроженцы 
 Навроцкий, Владимир Михайлович  (1847—1882) — украинский экономист, статистик и публицист.

Местный совет 
48141, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Котузів

Ссылки 
 Котузов на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района